Hieronder staat een lijst van de 22 gemeenten in Frans-Guyana, een Frans overzees departement:

Trivia 
De veertien qua oppervlakte grootste Franse gemeenten liggen allemaal in Frans-Guyana; 19 van de 22 Frans-Guyaanse gemeenten staan in de top vijftig van grootste van de 36.782 Franse gemeenten, 17 in de top twintig.